Алекса́ндр Шестако́в:
 Шестаков, Александр Борисович (род. 1961) — советский борец греко-римского стиля.
 Шестаков, Александр Леонидович (род. 1952) — ректор Южно-Уральского государственного университета.
 Шестаков, Александр Михайлович (1800—1854) — русский архитектор.
 Шестаков, Александр Павлович (1848—1903) — контр-адмирал, герой русско-турецкой войны.